Ричард Аллен Джефферсон (; родился 21 июня 1980 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 
Играет на позиции лёгкого форварда. Учился в Аризонском университете. На драфте НБА 2001 года был выбран под 13-м номером клубом «Хьюстон Рокетс» и сразу же обменян в «Нью-Джерси Нетс», позднее выступал за «Милуоки Бакс».

15 марта 2012 года «Спёрс» обменяли Джефферсона вместе с правом выбора в первом раунде драфта 2012 года в «Голден Стэйт Уорриорз» на Стивена Джексона.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 Статистика в НБА на сайте www.basketball-reference.com 
 Статистика на Олимпиаде на сайте www.sports-reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы Америки по баскетболу